Емілі Луа була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.

Флавія Пеннетта виграла титул, перемігши у фіналі Алізе Корне з рахунком 6–0, 4–6, 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Draw and Qualifying Draw 

Abierto Mexicano Telcel 2008
Abierto Mexicano Telcel